:
 Император Фусими (1265—1317) — 92-й правитель Японии (1287—1298)
 Император Го-Фусими (1288—1336) — 93-й правитель Японии (1298—1301), сын предыдущего
 Фусими — район японского города Киото
 Замок Фусими — замок в одноимённом районе
 Битва при Тоба — Фусими (1868) — сражение войны Босин
 Фусими Инари — синтоистский храмовый комплекс в Киото.